

Musica 
Empires – album dei VNV Nation del 1999
Empires – album dei Jimi Jamison's Survivor del 1999
Empires – album degli Animosity del 2005
Empires – album degli Hillsong United del 2015
Empires – singolo di Alicja Szemplińska del 2020

Televisione 
Empires – film per la televisione del 2011 diretto da Todd Sklar

Pagine correlate 
Empire